NASL:

 North American Soccer League — североамериканская футбольная лига второго уровня, проводившаяся в 2009—2017 годах.
 North American Soccer League — североамериканская футбольная лига, проводившаяся в 1968—1984 годах.
 North American Star League — киберспортивная лига по StarCraft 2, проводившаяся в 2011—2012 годах.